Kargéri steht für:

 ein Dorf in der Gemeinde Bouné in Niger, siehe Karguéri (Bouné)
 ein Dorf in der Gemeinde Gueskérou in Niger, siehe Déwa Karguéri